

 Station Lens (België), een een station in de Belgische stad Lens.
 Station Lens (Frankrijk), een een station in de Franse stad Lens.